John Herrington ist der Name folgender Personen:

* John Bennett Herrington (* 1958), US-amerikanischer Astronaut
 John S. Herrington (* 1939), US-amerikanischer Politiker